Лорел Каньон (фильм):
 Лорел Каньон (художественный фильм)

Примечания